Герб муниципального образования «Гдо́вский район» и города Гдова Псковской области Российской Федерации.

Герб утверждён решением Собрания депутатов Гдовского района от 26 февраля 2002 года..

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 943.

Описание герба 
«В золотом поле повышенная зелёная земля и поверх всего тринадцать золотых снопов льна в три пониженных и сближенных ряда (4, 5, 4); первый и последний во втором ряду видны на половину».

Герб может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: полной — с вольной частью с гербом Псковской области в верхнем углу; упрощённой — без вольной части. (Полная версия герба вступает в силу после внесения герба Псковской области в Государственный геральдический регистр Российской Федерации).

Обоснование символики 
За основу герба муниципального образования «Гдовский район» и города Гдова взят исторический герб города Гдова Санкт-Петербургской губернии, Псковского Наместничества утверждённый 28 мая 1781 года, подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Псковский. В нижней — уставленное льняными снопиками золотое поле, чем окрестности сего города изобилуют».

Золото в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Зелёный цвет символизирует весну, радость, надежду, жизнь, природу и здоровье.

История герба Гдова 

Исторический герб Гдова был Высочайше утверждён 28 мая 1781 года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Псковского наместничества. (ПСЗРИ, 1781, Закон № 15162)..

Подлинное описание герба города Гдова гласило:«Уставленное льняными снопиками золотое поле, чѣм окрестности сего города изобилуютъ. В верхней части щита - герб Пскова.

В 1859 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Гдова Санкт-Петербургской губернии (официально не утверждён):«В золотом поле зеленый льняной сноп. В вольной части герб Санкт-Петербургской губернии. Щит увенчан серебряной башенной короной о трёх зубцах и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В советский период исторический герб Гдова (1781 года) не использовался.

Ныне действующий герб города Гдова и Гдовского района был разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы реконструкции исторического герба Гдова: Константин Моченов (Химки); Михаил Медведев (Санкт-Петербург), художник — Роберт Маланичев (Москва), компьютерный дизайн — Сергей Исаев (Москва).

См. также 
 Гербы районов Псковской области
 Флаг Гдовского района

Примечания

Ссылки 
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — , «Гербы и флаги», 2005. — 296 с., ил. ISBN 5-7034-0184-4

Гербы Псковской области
Гдов
Гербы городов России
Гербы с изображением льна
Гербы с изображением снопа